Krikorian ist der Familienname folgender Personen:

 Raphaël Krikorian (* 1996), französischer Mathematiker
 Zaven Krikorian (* 1941), armenischer Schriftsteller, Pädagoge und Journalist